Ščedrin, in russo Щедрин, è un cognome russo che indica numerose personalità, tra le quali

 Michail Evgrafovič Saltykov-Ščedrin, scrittore e giornalista russo
 Nikolaj Pavlovič Ščedrin, rivoluzionario russo
 Rodion Konstantinovič Ščedrin, compositore russo
 Sil'vestr Feodosievič Ščedrin, pittore russo

Indica inoltre:
 4625 Shchedrin, un asteroide del sistema solare